Distlhof ist der Ortsname von

 Ettersdorf (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ettersdorf (Montabaur), Stadtteil der Stadt Montabaur, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Ettersdorf (Wiesent), Ortsteil der Gemeinde Wiesent, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Ettendorf